Thurgau hat verschiedene Bedeutungen:
 in der Regel versteht man darunter heute den Kanton Thurgau in der Schweiz
 im Frühmittelalter den historischen Thurgau, der um 850 auch den Zürichgau umfasste

Thurgau ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Schiffe:
 das Fährschiff Thurgau (Schiff, 1954) (1954–2004), Bodensee
 das Dampfschiff Thurgau (Schiff, 1855) (1855–1912), Bodensee
 das Kreuzfahrtschiff Thurgau (Schiff, 1984) (Baujahr 1984), Rhein
 das Charterschiff Thurgau (Schiff, 1932) (Baujahr 1932), Bodensee
 das 2006 gebauten Kabinenfahrgastschiffes Thurgau Silence, ex. Bellevue

Thurgau ist ein Namensteil folgender Personen:
 Else von Czulik-Thurgau (1898–1977), österreichische Reklamezeichnerin und Gebrauchsgrafikerin, Künstlername Else Czulik
 Hermann Müller-Thurgau (1850–1927), Schweizer Botaniker, Önologe und Rebzüchter

Thurgau ist ein Namensteil folgender Begriffe: 
 Müller-Thurgau, eine Wein- und Rebsorte